Miejscowości w USA:
 Lapeer – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Lapeer
 Lapeer – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cortland
Gminy w USA:
 Lapeer (ang. Lapeer Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Lapeer
 Lapeer (ang. Lapeer Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cortland
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Lapeer (ang. Lapeer County) – w stanie Michigan